Pöykky kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pöykky (ö i Tammerfors), Birkaland, 
 Pöykky (ö i Övre Birkaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar